Папмель — фамилия немецкого происхождения.

 Пампель, Кристиан (род. 1979) — немецкий волейболист.
 Папмель, Михаил Владимирович — российский футболист, играл за СКС Москва в сезоне 1912.
 Папмель, Эдуард Эдуардович (1887—1952) — российский и советский учёный в области судостроения.